Pedro Sáenz ist der Name folgender Personen:

* Pedro Rubiano Sáenz (* 1932), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá
 Pedro Segura y Sáenz (1880–1957), Erzbischof von Sevilla und Kardinal der römisch-katholischen Kirche